Termenul „Carl” se poate referi la:

nume de familie sau prenume masculin

Vezi și 
 Carol

Nume
Prenume masculine